Jacob H. Smith (1840–1918) – amerykański generał
 Jacob Smith – południowoafrykański bokser, medalista Igrzyska Imperium Brytyjskiego w 1930 
 Jacob Smith (ur. 1990) – amerykański aktor
 Jacob Smith (ur. 1991) – nowozelandzki hokeista na trawie, olimpijczyk